Fréhel steht für:

 eine französische Gemeinde in der Bretagne, siehe Fréhel
 eine felsige Landzunge in der Bretagne, siehe Cap Fréhel
 Künstlername der französischen Schauspielerin und Sängerin Marguerite Boulc’h (1891–1951)